India
 Anaiyur – città del distretto di Madurai, Tamil Nadu
 Anaiyur – città del distretto di Virudhunagar, Tamil Nadu